Govren kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Govren (ort), Smoljan, 
 Govren (distrikt), Smoljan, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar